Rhett ist 
 Rhett (Roman), der Titel eines Romans von Donald McCaig, der die Geschichte Vom Winde verweht aus Sicht des Protagonisten Rhett Butler erzählt

Rhett ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Rhett (1915–2014), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Robert Rhett (1800–1876), Politiker der Vereinigten Staaten, sowie der Konföderierten Staaten von Amerika
 Thomas Rhett (* 1990), US-amerikanischer Countrysänger

Siehe auch:
 Rett